Катанов — многозначный термин.

Фамилия 
 Катанов, Василий Михайлович — писатель, член СП СССР
 Катанов, Василий Николаевич (1880—1937) — священник, педагог.
 Катанов, Николай Фёдорович (1862—1922) — российский тюрколог, этнограф, фольклорист, общественный деятель.
 Катанов, Юрий Яковлевич (1922 — ?) — советский футболист, защитник, тренер.

Топоним 
 Катанов — аал в Аскизском районе Хакасии.